Кашатаг может означать:
Кашатагское меликство — историческое армянское княжество (меликство)
Кашатагский район — административная единица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики